Marianne Schulze ist der Name folgender Personen: 

* Marianne Schulze (Schauspielerin) (* 1940), Schauspielerin
 Marianne Schulze (Richterin) (* 1952), deutsche Juristin, ehemalige Richterin und Gerichtspräsidentin
 Marianne Schulze (Menschenrechtskonsulentin)
 Marianne Schulze (Ruderin)
 Marianne Schulze Zilles (1950–1999), deutsche Schauspielerin